George Parker peut faire référence à :
 George Parker (c. 1695-1764), astronome britannique ;
 George Parker (1755-1842), pair et homme politique britannique
 (1806-1878), ingénieur anglais et calculateur prodige ;
 George Safford Parker (1863-1937), inventeur et entrepreneur américain ;
 George Parker Bidder III (1863-1954), zoologiste et biologiste marin britannique ;
 George Parker (1888-1975), pair et homme politique britannique ;
 George Parker (1896-1976), athlète australien ;
 George Parker (1996-), joueur de squash anglais.